

Architektura 
 Gabinet – termin architektoniczny
 Pomieszczenie przeznaczone do pracy umysłowej, audiencji, do przechowywania kolekcji zbiorów lub podręcznych ksiąg, pomocy naukowych itp. Pojawiło się w architekturze pałacowej w XVI wieku, szczególnie popularne od XVIII do XIX wieku.
 Specjalistyczne pomieszczenie pracy zawodowej, pracownia: gabinet lekarski, zabiegowy, kosmetyczny itp.
 Pomieszczenie z eksponatami: gabinet osobliwości (panoptikum), gabinet figur woskowych. W muzealnictwie określenie to stosowane jest do wyodrębnionych zbiorów np. gabinet grafiki, numizmatyki itp.
 Urządzenie rekreacyjne: gabinet luster, gabinet śmiechu
 gabinet ogrodowy – ogrodowa kompozycja przestrzenna, której ściany utworzono z odpowiednio strzyżonych drzew, charakterystyczna dla francuskich ogrodów.

Polityka 
  potoczne określenie rządu lub Rady Ministrów w wielu państwach o ustroju opartym na systemie parlamentarnym lub parlamentarno-gabinetowym
  najwyższa rangą część rządu w państwach o ustroju opartym na modelu westminsterskim, m.in.:
 Gabinet w Wielkiej Brytanii
 Gabinet federalny Australii
 gabinet cieni – reprezentanci partii opozycyjnej przygotowywani do objęcia funkcji rządowych w razie zwycięstwa w kolejnych wyborach
 Gabinet Stanów Zjednoczonych – organ złożony z prezydenta USA i najwyższych rangą urzędników egzekutywy

Bibliografia